

Biografia 
Riccardo Giudici nasce a Milano. Frequenta la facoltà di Architettura al Politecnico di Milano dove si laurea con una tesi sull'arte contemporanea. Finito il corso universitario decide di seguire la sua passione per il cinema e sulla scrittura diventando allievo prima di Giuseppe Pontiggia poi di Salvatore Nocita e infine di Tonino Guerra

Consigliato dai suoi stessi maestri a seguire la carriera registica parallelamente a quella di sceneggiatore, decide di andare a studiare cinema e regia in Francia all'universitá PARIS 3 di Parigi. Tornato a Milano inizia a lavorare come drammaturgo scrivendo e adattando delle piece teatrali messe in scena a Milano e Roma per la regia del regista argentino Ricardo Fuks.

Il suo primo corto, Vera, scritto e diretto da lui viene proiettato da Sky, allora Tele+, e altre emittenti europee come Antenne 2 e RTI lo mandano in onda nelle rassegne dedicate al nuovo cinema italiano.

Unitamente alla carriera cinematografica, alterna anche quella di regista pubblicitario dirigendo una ventina di spot televisivi.

Nel 2008 dopo aver diretto e scritto sei cortometraggi, si dedica al lungometraggio. Il film, intitolato Aimless, girato in lingua inglese, è prodotto da Snatch Tv e da Downtown Picture.

Si dedica anche all'insegnamento della regia e della recitazione cinematografica girando varie scuole italiane.

Nel 2015 affronta per la prima volta la regia teatrale mettendo in scena la commedia Pene d'amor perdute di William Shakespeare.

Insegna arte e recitazione in un liceo privato di Milano.

Regie

Cinema
 Vera - 1996, con Luciano Scarpa, Michelle Michellod
 La vita segreta dei lemuri - 1998, con Luciano Scarpa, Anita Caprioli
 Ritratto di signora - 2000, con Luciano Scarpa, Dajana Rotta
 Addio - 2001, con Roberto Fossati, Gianlorenzo Brambilla
 Camera 207 - 2005,  con Filippo Timi, Marina Remi
 Aimless  - 2008, con Alberto Brosio, Patricia Vezzulli, Justine Mattera
 Otto e mezza - 2012, con Nina Seničar, Daniela Bertinetti
 L'anno del pensiero magico - 2013, con Karin Artz e Daniele Giulietti

Teatro
 Pene d'amor perdute - di William Shakespeare -  2015, con Justine Mattera, Daniele Giulietti, Gianluca Frigerio, Alessandro Carnevale Pellino

Collegamenti esterni